de Latijnse naam voor een oorspronkelijk Grieks muziektheater, zie odeion
 in het bijzonder: het Odeum van Domitianus in Rome